Fresne ist der Name folgender Gemeinden und Kantone in Frankreich:
 Fresne-Cauverville, Gemeinde im Département Eure
 Fresne-l’Archevêque, frühere Gemeinde im Département Eure (heute: Frenelles-en-Vexin)
 Fresne-Léguillon, Gemeinde im Département Oise
 Fresne-le-Plan, Gemeinde im Département Seine-Maritime
 Fresne-lès-Reims, ehemalige Gemeinde im Département Marne, heute: Bourgogne-Fresne
 Fresne-Saint-Mamès, Gemeinde im Département Haute-Saône
 Kanton Fresne-Saint-Mamès, Kanton im Département Haute-Saône

Du Fresne ist der Familienname folgender Personen:
 Charles du Fresne, sieur du Cange (1610–1688), französischer Jurist, Historiker und Lexikograf
 Marc-Joseph Marion du Fresne (Marc-Joseph Marion Dufresne; 1724–1772), französischer Marineoffizier und Fernhändler

Siehe auch:
 Le Fresne
 Fresnes
 Dufresne